Kuiper (ook wel Kuijper of Kuyper) is een Nederlandse achternaam. In een kuiperij werden door een kuiper vroeger tonnen gemaakt.

Personen met deze achternaam zijn of waren onder anderen:
Kuiper (geslacht)
Albertine van Vliet-Kuiper, Nederlands politicus
Franciscus Bernardus Jacobus Kuiper, Nederlands indoloog en indogermanist
Geert Kuiper, Nederlands schaatser en schaatscoach
Gerard Kuiper, Nederlands-Amerikaans astronoom
Hans Kuiper, Nederlands pisidioloog
Henk Kuiper (dammer), Nederlands dammer
Hennie Kuiper, Nederlands wielrenner
Hilde Kuiper, Nederlands presentatrice
Jelle Kuiper, Nederlands politiefunctionaris
Johanna Engelberta Kuiper, Nederlands schrijfster, feministe en socialiste. 
Koenraad Kuiper, hoogleraar
Maarten Kuiper, Nederlands collaborateur in de Tweede Wereldoorlog
Martijn Kuiper, Nederlands voetballer
Nannie Kuiper, Nederlands kinderboekenschrijfster
Nicolaas Kuiper, Nederlands wiskundige
Piet Kuiper (1934-2017), Nederlands plantenfysioloog
Piet Kuiper (1919-2002), Nederlands psychiater en schrijver
Roel Kuiper, Nederlands historicus, filosoof, politiek theoreticus en politicus
Wolter Everard Johan Kuiper, hoogleraar, zoon van Koenraad Kuiper

Kuijper
Jan Kuijper, Nederlands dichter
Jelle Kuijper, Nederlands gitarist
Lien Kuijper, Nederlands verzetsstrijdster tijdens de Tweede Wereldoorlog

De Cuiper
Francois de Cuiper, Nederlands ontdekkingsreiziger

De Cuyper
 Jan Baptist de Cuyper, Nederlands beeldhouwer

Overig 
Genoemd naar Gerard Kuiper
 Kuiper Airborne Observatory, een telescoop
 Kuiper (maankrater), een maankrater
 Kuiper (Marskrater), een Marskrater
 Kuiper (Mercuriuskrater), een Mercuriuskrater
 1776 Kuiper, een planetoïde
 Kuipergordel, gordel van komeetachtige objecten voorbij de baan van Neptunus
 Project Kuiper, een internet-per-satelliet netwerk in ontwikkeling onder de vlag van Amazon.com

Genoemd naar Abraham Kuyper
Kabinet-Kuyper, Nederlands kabinet

Zie ook 
Koninklijke De Kuyper, een Nederlands producent van alcoholhoudende dranken
Kuipers (doorverwijspagina)

Kuiper